Adam Rayski (1913-2008), résistant et historien français ;
 Benoît Rayski (né en 1938), journaliste et essayiste français ;
 Louis-Ferdinand von Rayski (1806–1890), peintre allemand.
Patronyme juif